Emergência 000 — o número de telefone de emergência da Austrália
Roque (xadrez) (roque grande) - ao lado da dama em notação de xadrez

Desambiguações de números